86196 Specula – asteroide della fascia principale
 Specula – località del comune italiano di Roverè Veronese
 Specula – genere di molluschi appartenente ai Caenogastropoda 
 Specula – genere letterario
 Specula – torre di avvistamento di epoca romana nota anche come burgus

Pagine correlate

 Specola
 Speculum (disambigua)